Mužská dvouhra China Open 2019 probíhala na přelomu září a října 2019. Do singlové soutěže pekingského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl Gruzínec Nikoloz Basilašvili, kterého ve druhém kole vyřadil Stefanos Tsitsipas.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, 26letý Rakušan Dominic Thiem, jenž ve finále zdolal o pět let mladší řeckou turnajovou trojku Stefanose Tsitsipase po třísetovém průběhu 3–6, 6–4 a 6–1. Aktivní poměr vzájemných zápasů navýšil na 4–2. V probíhající sezóně si tak připsal, po triumfech v Indian Wells, Barcelony a Kitzbühelu, čtvrté turnajové vítězství, které představovalo patnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

China Open 2019